Mužská dvouhra RPM Open 2020 probíhala ve druhé polovině srpna 2020, během druhého hracího týdne mužské sezóny po pětimesíčním přerušení v důsledku koronavirové pandemie. Singlová soutěž navázala na štvanický I. ČLTK Prague Open.

Do dvouhry pražského tenisového challengeru konaného na antuce klubu TK Spoje Praha nastoupilo čtyřicet osm hráčů včetně dvou kvalifikantů. 

Světová sedmnáctka a šampion z předcházejícího challengeru na Štvanici, Švýcar Stan Wawrinka, odstoupil před čtvrtfinálem pro zranění stehenního svalu.
 
Vítězem se stal 26letý Rus Aslan Karacev, jenž ve finále za 1.50 hodiny zdolal o dva roky mladšího Nizozemce Tallona Griekspoora po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Šampion figurující na 194. místě žebříčku vybojoval v sérii ATP Challenger Tour druhý singlový titul, jímž navázal na triumf z kazaňského Kremlin Cupu 2015. Vylepšil také finálovou účast z předcházejícího švatenického challengeru.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Prague Open
ATP Challenger Tour 2020
Tenis v Česku v roce 2020